borealis (lat. nördlich) steht für:

 Borealis AG, österreichischer Hersteller von Kunststoffen
 Borealis Infrastructure, ein kanadischer Infrastrukturfonds
 Borealis, 1998 erschienenes Album des norwegischen Musikers Frode Gjerstad
 Vastitas Borealis, Tiefebene auf dem Mars
 Borealis (Schiff), ein 1997 gebautes Passagierschiff

Siehe auch:

 Boreal
 Boreas
 Aurora Borealis (Begriffsklärung)